1. Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 17 zorganizowane pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) na stadionie Wojskowego Klubu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy między 16 i 18 lipca 1999 roku. 

W latach 90. XX wieku Bydgoszcz chciała zorganizować lekkoatletyczne mistrzostwa świata juniorów jednak nie otrzymała prawa do organizacji tych zawodów. Po porażce polskiej kandydatury władze IAAF, z szefem organizacji Włochem Primo Nebiolo, zaproponowały Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki przeprowadzenie inauguracyjnej edycji mistrzostw świata dla juniorów młodszych (16-17 lat). Oficjalnie decyzja IAAF  o przyznaniu Bydgoszczy organizacji zawodów zapadła 18 marca 1998 podczas mistrzostw świata w biegach przełajowych w Marrakeszu.

W zawodach wzięło udział 1055 zawodników ze 131 krajów. Zawody z trybun bydgoskiego stadionu śledziło pierwszego dnia 17 000 widzów, drugiego 9000 oraz trzeciego 16 000.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa świata juniorów młodszych w lekkoatletyce
1999 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Bydgoszczy
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce
Zawody sportowe w Bydgoszczy
1999 w polskim sporcie